Krakovec má více významů:
 Krakovec – vesnice v okresu Rakovník
 Krakovec (hrad) – zřícenina hradu ve stejnojmenné vesnici
 Krakovec (Laškov) – část obce Laškov v okrese Prostějov
 Krakovec (Ukrajina) – sídlo městského typu ve Lvovské oblasti na Ukrajině

Podobné názvy 
 Krakov (rozcestník)
 Krakovčice